Dzsitender Kumár (1977) indiai félnehézsúlyú ökölvívó, olimpikon
 Dzsitender Kumár (1988) indiai légsúlyú ökölvívó, olimpikon